Кобац се може односити на:

 Обични кобац, птица грабљивица, 
 Краткопрсти кобац, птица грабљивица, 
 Кобац (авион), српски школско-борбени авион
 Кобац (једрилица), југословенска једрилица коју је пројектовао и направио Икарус 1953. 
 Кобац (презиме), српско презиме (Александар Кобац)